Цього року турнір проводився вперше після 2008 року, коли Жустін Енен виграла титул. Енен остаточно завершила професійну кар'єру 26 січня 2011 року.

Андреа Петкович виграла титул, оскільки її суперниця Карла Суарес Наварро знялась з фінального матчу через травму шиї. Петкович відіграла вісім матч-болів у матчі другого кола проти Алісон ван Ейтванк.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2015
Diamond Games